Wolfgang Kubach ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kubach (Stimmenimitator) (1930–2022), deutscher Schlagersänger, Schauspieler und Stimmenimitator
 Wolfgang Kubach (Bildhauer) (1936–2007), deutscher Bildhauer, siehe Kubach-Wilmsen